Кубок мира по марафону 1991 года прошёл 21 апреля в Лондоне, столице Великобритании. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин.

Забеги Кубка мира были проведены в рамках 11-го Лондонского марафона. Вместе с профессиональными атлетами на старт вышли любители. Общее количество финишировавших бегунов составило 23 393 человека, в розыгрыше Кубка мира у мужчин и женщин приняли участие 250 из них. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников. Состав команд подавался до старта соревнований, поэтому спортсмены, не заявленные за свои сборные и выступавшие индивидуально в рамках Лондонского марафона, не могли помочь им в командном первенстве.

Расписание

Ход соревнований 

Забеги прошли при комфортной для марафона погоде, до +8 градусов тепла. Первыми на дистанцию отправились женщины, через 30 минут был дан старт мужчинам, а сразу следом побежали все остальные участники Лондонского марафона. Главными фаворитами соревнований считались олимпийские чемпионы 1988 года Джелиндо Бордин из Италии и Роза Мота из Португалии.

В женском забеге Мота с первых метров вышла вперёд. До середины дистанции вместе с ней смогли продержаться ещё порядка десяти участниц, однако начиная с 20-го километра ускорение представительницы Португалии подхватить никто не смог. До самого финиша она бежала в одиночестве, постепенно увеличивала преимущество, выиграв в итоге у второго призёра почти полторы минуты.

Мужской марафон проходил по схожему сценарию. На середине дистанции во главе забега была многочисленная группа лидеров, которую возглавлял Бордин. Однако попытку отрыва в начале второй половины марафона предпринял не он, а советский бегун Яков Толстиков. Никто из участников не поддержал его ускорение, следя в первую очередь за Бордином. Когда олимпийский чемпион сошёл с дистанции, а отрыв лидера вырос до минуты, преследователи бросились в погоню за ним. Она оказалась безуспешной: Толстиков установил новый личный рекорд и рекорд СССР — 2:09.17 и стал первым победителем Лондонского марафона из Восточной Европы.

Мужская сборная Великобритании выиграла Кубок мира впервые в истории. Хозяевам удалось выиграть командное первенство даже несмотря на то, что результат третьего бегуна страны Дэвида Буццы (2:12.37) не пошёл в зачёт (он не был включён в состав команды). Женская сборная СССР стала победителем соревнований в третий раз подряд из четырёх возможных. Сразу четыре советские бегуньи заняли места в топ-12 индивидуального забега.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Кубки мира по марафону
Апрель 1991 года
Спорт в Великобритании в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Марафоны Великобритании
События 21 апреля
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании
1991 год в Лондоне